Mistrovství světa v hokejbalu 2007 bylo 7.mistrovství světa. Konali se ve městě Ratingenu v Německu. Vítězem se stal po 4.za sebou tým Kanady, když ve finále porazil tým Česka v poměru 5:0. Slovensko porazilo v souboji o bronz tým Itálie 6:0.

Účastníci

A-Pool

Skupina A

Skupina B

Kvalifikace o postup do čtvrtfinále

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí týmů 

Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal v Německu
Hokejbal v roce 2007
Sport v Německu v roce 2007
Sport v Ratingenu